«Любо́вные неуда́чи Джейн О́стин» () — драматический фильм телеканала BBC о последних годах жизни знаменитой английской писательницы Джейн Остин.

Сюжет 
По большей части телефильм опирается на некоторые реальные эпизоды жизни Джейн Остин, а именно на отношения писательницы с одной из её любимых племянниц, Фанни, будущей леди Нэтчбулл.

Написание и публикации различных романов Остин также служит основой для кинокартины: «Чувство и чувствительность», «Гордость и предубеждение», «Мэнсфилд-парк», «Эмма» и, наконец, «Доводы рассудка» — последнее полное произведение, написанное ею.

Кинолента начинается с брачного предложения Харриса Бигга, поначалу принятого Джейн, а затем отклонённого, когда она понимает, что сделала серьёзную ошибку.

Роль «сентиментальной советчицы» для её племянницы, взятой на себя Джейн, служит путеводной нитью для всей картины. Любимая Фанни действительно попросила у тётки совета по поводу брачного предложения, которое ей направил Джон Пламптри.

В ролях

Награды и номинации 
Полный перечень наград и номинаций — на сайте IMDB

Примечания

Ссылки 
 
 Press Releases: Revealing the romance behind Jane Austen 
 Masterpiece: Miss Austen Regrets 
 Miss Austen Regrets Sunday 27th April 2008, 8pm, BBC One 

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы США
Фильмы-биографии Великобритании
Фильмы-биографии США
Исторические фильмы о 1810-х годах
Джейн Остин
Докудрамы Би-би-си
Фильмы-биографии о писателях